Doctors (in italiano "Dottori") può riferirsi a:
Dottori, romanzo di Erich Segal
Doctors, soap opera britannica trasmessa dal 2000
Doctors, drama coreano del 2016